Таонитас има више значења:

 Таонитас (Гвазапарес), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Таонитас (Морелос), насеље у савезној држави Чивава у Мексику